Trooz steht für:
 Trooz, Gemeinde in Wallonien, Belgien

Trooz ist der Familienname von:
 Jules de Trooz (1857–1907) belgischer Politiker

Sonstiges:
 Trooz-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika